В парному жіночому розряді тенісного турніру Ordina Open 2001, що проходив у рамках Туру WTA 2001, Руксандра Драгомір і Надія Петрова виграли титул, у фіналі перемігши пару Кім Клейстерс і Міріам Ореманс 7–6 (7–5), 6–7 (5–7), 6–4.

Сіяні пари 

 Ріта Гранде /  Барбара Ріттнер (1-ше коло)
 Тіна Кріжан /  Ірода Туляганова (1-ше коло)

 Кім Клейстерс /  Міріам Ореманс (фінал)
 Рейчел Макквіллан /  Ніколь Пратт (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Rosmalen Grass Court Championships
Тур WTA 2001